Боурень () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Балш.
 Боурень () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Моцка.
 Боурень () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Афумаць.